Modoki pode significar:

 Mokona Modoki - dois personagem fictício dos animes ×××HOLiC e Tsubasa: Reservoir Chronicle.
 ModokiBetamon - um personagem fictício da franquia Digimon da Bandai.

Desambiguação